Jan (zm. 1296) – nieślubny syn króla Czech Przemysła Ottokara II
 Jan (zm. 1370) – nieślubny syn margrabiego morawskiego Jana Henryka Luksemburskiego